Multipleks, multiplex, multipleksing, multiplexing, multiplekser eller multiplexer (fra latin multiplex og betyder mangfoldig) har flere betydninger:

Videnskab og ingeniørvidenskab 
 Multipleksing (telekommunikation), kort mux-ing eller MUX-ing – det at kombinerer flere signaler til et enkelt transmissionskredsløb eller transmissionskanal
 tidsdelt multipleksing (TDM)
 frekvensdelt multipleksing (FDM)
 Indenfor optisk kommunikation
 wavelength division multiplexing (WDM) - engelsk betegnelse for analog FDM bølgelængdemultipleksing
 coarse wavelength division multiplexing (CWDM)
 dense wavelength division multiplexing (DWDM)
 Mux (digitalt tv) - kommunikationskanal anvendt til flere digitale (tv-)kanaler
 FM multiplexing (MPX; se også MPX-filter)
 Multiplekser (telekommunikation), kort mux eller MUX – en enhed som udfører multipleksing
 Multiplekser (digital elektronik)
 Optical add-drop multiplexer (OADM)
 Frekvens-domæne multiplekser

Underholdning 
 Multipleks (biograf) – en stor mængde monitorer også kaldet et megaplex

Se også 
 Demultiplekser (digital elektronik) - kort DEMUX
 Mangfoldighed - flertydig
 Diversitet - flertydig